De 5de editie van de Europacup II voor mannen werd gehouden van 1 tot en met 4 april 1994 in het Spaanse Terrassa. Er deden acht teams mee, verdeeld over twee poules. Atlètic Terrassa won deze editie van de Europacup II door in de finale na een gelijkspel de strafballen beter te nemen dan HGC.

Uitslag poules

Eindstand Poule A

Eindstand Poule B

Poulewedstrijden

Vrijdag 1 april 1994 
 A Teddington - Lisnagarvey 4-1
 A Atletic Terrassa - Ekatarinburg 6-1
 B HGC - Lazio Roma 4-2
 B Harvestehuder - Dragons 3-0

Zaterdag 2 april 1994 
 A Teddington - Ekatarinburg 1-3
 A Atletic Terrassa - Lisnagarvey 5-0
 B HGC - Dragons 2-0
 B Harvestehuder - Lazio Roma 1-1

Zondag 3 april 1994 
 A Ekatarinburg - Lisnagarvey 1-2
 A Atletic Terrassa - Teddington 0-0
 B HGC - Harvestehuder 4-2
 B Dragons - Lazio Roma 0-1

Finales

Maandag 4 april 1994 
 7de-8ste plaats Dragons - Lisnagarvey 0-2
 5de-6de plaats Lazio Roma - Ekatarinburg 0-2
 3de-4de plaats Harvestehuder - Teddington 3-5
 1ste-2de plaats HGC - Atletic Terrassa 3-3 (wns 4-5)

Einduitslag 
1.  Atlètic Terrassa 
2.  HGC 
3.  Teddington HC 
4.  Harvestehuder THC 
5.  SKA Ekaterinburg 
6.  SS Lazio 
7.  Lisnagarvey HC 
8.  Dragons HC 

2
Hockey in 1994
Hockey in Catalonië
Hockey
Sportevenement in Barcelona 
Sport in Terrassa